Uniwersytet Świętego Tomasza w Saint Paul
 Uniwersytet Świętego Tomasza w Houston